A Stenkil-ház a svéd trónt 1060 és 1125 között birtokló dinasztia volt. Stenkil valószínűleg Västergötlandról származik. 

Stenkil előtt, a skandináv mitológiák szerint: 

 Skagul Toste 
 Ulf Tostesson, Skagul Toste fia 
 Ragnwald Ulfsson, Ulf Tostesson fia, akit Olaf Skötkonung száműzött Staraja Ladogába 

Svédország vagy Västergötland trónján: 

 1060-1066: Stenkil 
 1067-1070: Halsten Stenkilsson (Halsten), Stenkil fia 
 1079-1084: Idősebb Inge (Inge den äldre), Stenkil fia 
 1084-1087: Blot-Svend (Blot-Sven), I. Inge lehetséges sógora 
 1087-1110: Idősebb Inge (Inge den äldre), másodszorra a trónon 
 1110-1118: Fülöp (Filip Halstensson), nincsenek gyermekei 
 1110-1125: Ifjabb Inge (Inge den yngre), nincsenek gyermekei 

Nőági leszármazottak:

 1125-től 1130-ig I. Magnus (a svéd királyi udvar által kiadott névjegyzékben a Stenkil-dinasztia tagjaként szerepel), I. Inge lányának fia.

 1150-től 1160-ig IX. Erik, akinek Christina volt a felesége, aki a skandináv legendák szerint I. Inge lányának a lánya. Így indult el az Erik-ház. 

 1155-től 1167-ig VII. Károly (az édesanyja II. Inge özvegye volt), aki Kirsten Stigsdattert vette feleségül, a skandináv legendák szerint a lánya lányának, I. Inge lánya lányának a lányát. Ők folytatták a Sverker-házat. 

 1160–tól 1161-ig II. Magnus (a svéd királyi udvar által kiadott névjegyzékben a Stenkil-dinasztia tagjaként szerepel; egyesek általában a Stenkil-ház „utolsó” uralkodójának hívják, amely azonban leszármazásilag vitatható koncepció), I. Inge fiának, Ragvald lányának fia.

A  családfa

Jegyzetek

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 
 Svédország uralkodóinak listája

Európai uralkodóházak
Svédország történelme